Санкт-Генрих () — населённый пункт общины Мюнзинг в районе Бад-Тёльц-Вольфратсхаузен в Верхней Баварии, которая находится прямо на берегу озера Штарнбер.

Место названо в честь блаженного Генриха фон Штарнбергерзее, который жил здесь в XII или XIII веках в отшельничестве  на месте сегодняшней церкви, где и похоронен.

Описание прихода Франца Салеса Гайллера от 1756 года показывает, что шесть из одиннадцати Санкт- Хайнрихер Хёфе принадлежали приходу Иффельдорф. Только их жителей разрешили похоронить на местном кладбище, остальных пришлось похоронить в Хольцхаузене. После секуляризации, в ходе реорганизации приходов из-за более короткого маршрута, Санкт-Генрих был отнесен к приходу Зесхаупт письмом от 23 сентября 1805 года, которому он принадлежит до сих пор. Иффельдорф получил Nantesbucher Höfe от прихода Бенедиктбойерн.

Достопримечательности 
Католический филиал церкви Святой Марии.

Примечания 

Населённые пункты Баварии‎